Кэти Линн Леклер (; род. 6 ноября 1986, Сан-Антонио) — американская актриса. Она сыграла в нескольких телевизионных телесериалах таких, как «Вероника Марс», «Дом моды». В 2011 году она получила главную роль в сериале «Их перепутали в роддоме», сыграв Дафну Васкес. Также в 2011 году исполнила эпизодическую роль в сериале «Теория Большого взрыва» (s5e04-«The Wiggly Finger Catalyst»), сыграв глухую девушку Раджа, Эмили.

Биография 
Кэти родилась в Сан-Антонио, штат Техас и выросла в Лейквуде, штат Колорадо. Она самая младшая из трёх братьев и сестёр. В возрасте 20 лет ей поставили диагноз болезнь Меньера (нарушение слуха). Симптомы включают в себя нарушение слуха и головокружение. Её отец и старшая сестра также страдают от этого заболевания. Даже несмотря на проблемы со слухом, она свободно пользуется речью.

Страсть к игре Кэти обнаружила ещё в начальной школе, когда получила главную роль в постановке. Переехав в Сан-Диего, Кэти продолжает играть в Valley Center High School. Она также снялась в рекламе Pepsi, Cingular, Comcast и GE. В 2006 году она снялась в музыкальном клипе группы Rascal Flatts под названием What Hurts the Most, сыграв студентку, сидящую в классе.

Свою телевизионную карьеру она начала с сериала «Вероника Марс». Её первой главной ролью стал сериал «Их перепутали в роддоме», где она сыграла Дафну Васкес, глухую девушку, которую перепутали в роддоме.

Кэти говорит о своей роли следующее — «Мой агент представил меня на общенациональном кастинге. Через некоторое время мне перезвонили и предложили продемонстрировать „глухой акцент“. Все хотели убедиться, что моя героиня будет выглядеть правдоподобно. Именно с помощью „глухого акцента“ персонаж будет выглядеть на экранах действительно сильным и правдоподобным».

С 6 сентября 2014 года Кэти замужем за агентом по недвижимости Брайаном Хэйбекостом.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Глухие актёры